Osmotherley (Kumbria)
 Osmotherley (North Yorkshire)